Вита́лий Ла́заревич Ги́нзбург  (, Москва — 8 ноября 2009, там же) — советский и российский -теоретик, доктор физико-математических наук (1942), профессор. Академик АН СССР (1966; член-корреспондент 1953). Лауреат Ленинской премии (1966), Сталинской премии первой степени (1953) и Нобелевской премии по физике (2003).

Академик Международной академии астронавтики (1969; член-корреспондент 1965). Член Международного астрономического союза (1961). Иностранный член Американской академии искусств и наук (1971), Академии наук Дании (1977), Национальной академии наук США (1981), Лондонского королевского общества (1987), Европейской Академии (1990) и др.

Член ВКП(б) с 1944 года. Народный депутат СССР от Академии наук СССР (1989—1991).

Биография 
Виталий Лазаревич Гинзбург родился 21 сентября (4 октября) 1916 года в Москве в еврейской семье. Его отец — выпускник Рижского политехникума, инженер Лазарь Ефимович Гинзбург (1863—1942, Казань), был специалистом по очистке воды; мать — выпускница Харьковского университета, врач Августа Вениаминовна Гинзбург (урождённая Вильдауэр, 1886, Митава Курляндской губернии — 1920, Москва). Рано остался без матери, умершей в 1920 году от брюшного тифа (его воспитанием после смерти матери занялась её младшая сестра Роза Вениаминовна Вильдауэр).

До 11 лет получал домашнее образование под руководством отца. Затем в 1927 году поступил в 4-й класс 7-й семилетней школы, которую окончил в 1931 году и продолжил среднее образование в фабрично-заводском училище (ФЗУ), затем самостоятельно, работая лаборантом в рентгенологической лаборатории вместе с будущими физиками В. А. Цукерманом (1913—1993) и Л. В. Альтшулером (1913—2003), дружба с которыми осталась на всю жизнь.

В 1934 году поступил сразу на 2-й курс в Московский государственный университет, на физический факультет, который окончил в 1938 году, затем в 1940 году окончил аспирантуру при нём и в том же году защитил кандидатскую диссертацию. Докторскую диссертацию защитил в 1942 году.
Вспоминал: «На фронт меня не взяли, хотя я дважды подавал заявление, чтобы пойти добровольцем».
С 1942 года работал в теоретическом отделе имени И. Е. Тамма ФИАНа, впоследствии стал заведующим этим отделом (1971—1988).

В 1945—1961 годах заведовал кафедрой радиофакультета Горьковского государственного университета. Вспоминал: «В 45-м году замечательный физик А. А. Андронов с коллегами организовали в Горьковском университете радиофизический факультет, куда пригласили меня. Я стал наезжать в Горький, встретил там свою будущую жену, отбывавшую ссылку после тюрьмы».

Профессор, создатель и заведующий кафедрой проблем физики и астрофизики Московского физико-технического института (с 1968).

С 1964 года член редколлегии научного журнала «Успехи физических наук», с 1998 года — его главный редактор.

В последние годы жизни — руководитель группы Отделения теоретической физики ФИАН — советник РАН.

Скончался в Москве вечером 8 ноября 2009 года после длительной болезни от сердечной недостаточности.
Виталия Гинзбурга похоронили 11 ноября 2009 года на Новодевичьем кладбище в Москве.

Вклад в науку 
Основные труды по распространению радиоволн, астрофизике, происхождению космических лучей, излучению Вавилова — Черенкова, физике плазмы, кристаллооптике и др. Автор около 400 научных статей и около 10 монографий по теоретической физике, радиоастрономии и физике космических лучей.

В 1940 году Гинзбург разработал квантовую теорию эффекта Вавилова — Черенкова и теорию черенковского излучения в кристаллах.

В 1946 году совместно с И. М. Франком создал теорию переходного излучения, возникающего при пересечении частицей границы двух сред.

С 1948 года работал над созданием термоядерного оружия. К этой работе его привлёк И. Е. Тамм. Гинзбург предложил использовать литий-6 вместо дорогого и сложного в получении трития.

В 1950 году создал (совместно с Л. Д. Ландау) полуфеноменологическую теорию сверхпроводимости (теория Гинзбурга — Ландау).

В 1958 году В. Л. Гинзбург создал (совместно с Л. П. Питаевским) полуфеноменологическую теорию сверхтекучести (теория Гинзбурга — Питаевского). Разработал теорию магнитотормозного космического радиоизлучения и радиоастрономическую теорию происхождения космических лучей.

Был главным редактором журнала «Известия вузов. Радиофизика», членом редколлегии журналов «Физика низких температур», «Письма в Астрономический журнал», «Наука и жизнь», библиотечки «Квант» (издательство «Наука»).

Общественная деятельность 
Вступил в КПСС в 1944 году.

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот». В 1966 году подписал петицию против введения в УК РСФСР статей, преследующих за «антисоветскую пропаганду и агитацию».

В 1998 году основал Комиссию по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук. Был членом Комиссии АН СССР по улучшению стиля работы (являлась комиссией по борьбе с бюрократией).

Гинзбург — известный популяризатор науки, сам он писал, что его научно-популярные статьи по стилю изложения рассчитаны на старшеклассников и людей с высшим нефизическим образованием и поэтому он поддерживает использование в таких статьях школьных математических формул.

О политических пристрастиях Гинзбурга можно судить по высказыванию в журнале «Вестник» в 1997 году: «Сейчас есть хорошие управленцы: Немцов, Явлинский. Вот эту пару я бы и поставил во главе государства». В 2003 году на выборах в Госдуму РФ голосовал «за СПС, хотя больше хотел голосовать за „Яблоко“».

Член-корреспондент (1965), действительный член (1969) Международной академии астронавтики. Член Международного астрономического союза (1961).
Избран в качестве иностранного члена в 9 академий наук (или эквивалентных им Обществ), в том числе в Американскую Национальную академию наук (1981) и Лондонское Королевское общество (1987), Академию искусств и наук США (1971), Европейскую Академию (1990), Академии наук Дании (1977), Индии (1977) и др.

Член президиума Российского еврейского конгресса — крупнейшей светской еврейской организации России.

Атеист, известен своими антиклерикальными взглядами, написал книгу об атеизме, религии и светском гуманизме.

Гинзбург и религия 

Гинзбург был известен своим противостоянием распространению религиозных воззрений на светские институты. В Советском Союзе и России он был, пожалуй, самым известным публичным атеистом.

 Комментируя усилия Московской Патриархии, направленные на введение в государственных школах предмета «Основы православной культуры», Виталий Гинзбург выразился следующим образом: «Преподавание религии, закона божьего, чего-то такого в школах абсолютно недопустимо. Другое дело, если в школе будет история религии. У нас светское государство, и в школе нельзя иметь что-то религиозное. Православными церковь считает всех крещённых. А это абсолютно неверно. Ведь детей зачастую крестят без их согласия, в младенческом возрасте. Как ребёнок может выбирать религию? Я сам атеист, мой отец был верующий, когда мне было десять лет, я тоже сказал, что я верующий. Я же не понимал ничего. А преподавая религию в школах, эти, мягко говоря, сволочи церковные, хотят заманить души детей. Представьте, детям вбивают с малых лет в голову, что бог создал человека, а потом у них будет урок биологии, на котором они узнают, что есть эволюция. Это абсурд».
 В июле 2007 года вместе с ещё девятью академиками РАН подписал обращение В. В. Путину («Письмо десяти академиков»), выражающее беспокойство «всё возрастающей клерикализацией российского общества», «активным проникновением церкви во все сферы общественной жизни». Выступал против преподавания в школах предмета Основы православной культуры.
 Гинзбург высказался за поддержку в Израиле синагог, но против проникновения иудаизма во все сферы жизни: «Синагога для евреев была не только молельным домом, но и центром общины. В этой связи понятно, почему даже евреи-атеисты, по крайней мере, многие из них, и я в том числе, считают возможным и оправданным в настоящее время известную материальную поддержку синагог. Однако, по моему мнению, в Израиле место и влияние иудаизма далеко превосходит нормы, которые должны определять ситуацию в светском демократическом государстве. Например, почему в Израиле по субботам не работает или ограниченно действует общественный транспорт? Если верующие не хотят им пользоваться — это их дело, но почему должны быть ограничены возможности атеистов?»
 «Библия и Коран буквально пропитаны различными чудесами. Чудесами же называют обычно нечто, что противоречит научным законам и экспериментальным данным. Таковы воскрешение из мёртвых, непорочное зачатие, существование ангелов, чертей, рая, ада и т. д. Всё это выдумки, фикция … Центральным пунктом, где сталкивается наука и религия, как сказано, является креационизм. Ведь согласно Библии, человека и весь животный мир Бог мгновенно и лишь тысячелетия назад создал из ничего. Вместе с тем, наука доказала существование эволюции, в частности, в отношении человека. Данные антропологии не оставляют здесь никаких сомнений. Теория эволюции, построенная сначала в XIX веке, как и вся наука, развивается, и не всё в отношении эволюции различных организмов ещё ясно. Но, повторяю, сам факт эволюции и несостоятельности креационизма доказан».
 Виталий Гинзбург: «Я уверен, что из 1,2 тысячи членов РАН 1 тысяча не верит в Бога (84 %)».

Награды 

 орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (4 октября 2006) — за выдающийся вклад в развитие отечественной науки и многолетнюю плодотворную деятельность
 орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (3 октября 1996) — за выдающиеся научные достижения и подготовку высококвалифицированных кадров
 орден Ленина (04.01.1954)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (11.09.1956; 03.10.1986)
 2 ордена «Знак Почёта» (27.03.1954; 17.09.1975)
 медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 медаль «В память 800-летия Москвы» (1948)
 Ленинская премия (1966)
 Сталинская премия первой степени (1953) — за предложение о применении лития-6 в изделии РДС-6с
 Нобелевская премия (2003, вместе с А. А. Абрикосовым и Э. Леггетом) — за вклад в развитие теории сверхпроводимости и сверхтекучести
 Золотая медаль Королевского астрономического общества (1991)
 Премия Джона Бардина (1991)
 Премия Вольфа (1994/1995).
 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (1995) — за выдающиеся достижения в области теоретической физики и астрофизики
 Золотая медаль имени С. И. Вавилова (1995) — за выдающиеся работы в области физики, в том числе за серию работ по теории излучения равномерно движущихся источников
 Медаль Нильса Бора ЮНЕСКО (1998)
 Премия Гумбольдта (2001)
 Почётный доктор Московского университета (2004).
 Лауреат национальной премии «Россиянин года» (2006)
 Почётная грамота Московской городской Думы (2 марта 2005) — за заслуги перед городским сообществом

Семья 

 Первая жена (в 1937—1946 годах) — выпускница физического факультета МГУ (1938) Ольга Ивановна Замша (род. 1915, Ейск, кандидат физико-математических наук (1945), доцент МИФИ (1949—1985), автор «Сборника задач по общей физике» (с соавторами, 1968, 1972, 1975).
 Вторая жена (с 1946 года) — выпускница механико-математического факультета МГУ, физик-экспериментатор Нина Ивановна Гинзбург (урождённая Ермакова) (10.02.1922 — 19.05.2019)
 Дочь — Ирина Витальевна Дорман (род. 1939) — выпускница физического факультета МГУ (1961), кандидат физико-математических наук, историк науки (её муж — космофизик, доктор физико-математических наук Лейб (Лев) Исаакович Дорман).
 Внучка — Виктория Львовна Дорман — американский физик, выпускница физического факультета МГУ и Принстонского университета, замдекана по учебной части инженерной школы Принстонского университета (Princeton School of Engineering and Applied Science; её муж — физик и литератор Михаил Петров).

Статьи и книги 
 Виталий Лазаревич Гинзбург в журнале «Успехи физических наук»
 Статьи Виталия Лазаревича Гинзбурга (и о нём) в проекте Math-Net.Ru
 
 
 Гинзбург В. Л. Письма к любимой. Сост. и комм. Г. Е. Горелика. — М.: Время, 2016. — 384 с.

Научная библиография 
 Гинзбург В. Л. О науке, о себе и о других. — 3-е изд., доп. — М.: Физматлит, 2003. — 544 с.
 Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике: статьи и выступления. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1992. — 528 с.
 Гинзбург В. Л. Теоретическая физика и астрофизика. Дополнительные главы. — 2-е изд., перераб. — М.: Наука, 1980. — 505 с.
 Гинзбург В. Л. Теория распространения радиоволн в ионосфере. — М., Гостехиздат, 1949. — 358 с.
 Альперт Я. Л., Гинзбург В. Л., Фейнберг Е. Л. Распространение радиоволн. М., Гостехиздат, 1953. — 884 с.
 Агранович В. М., Гинзбург В. Л. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов. — М.: Наука, 1960. — 376 с.
 Гинзбург В. Л., Сыроватский С. И. Происхождение космических лучей. — М.: Издательство АН СССР, 1963. — 385 с.
 Гинзбург В. Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. — 2-е изд., перераб. — М.: Наука, 1967. — 685 с.
 Гинзбург В. Л., Рухадзе А. А. Волны в магнитоактивной плазме. — 2-е изд., перераб. — М.: Наука, 1975. — 254 с.
 Гинзбург В. Л., Цытович В. Н. Переходное излучение и переходное рассеяние. — М.: Наука, 1984. — 360 с.
 Гинзбург В. Л., Андрюшин Е. А. Сверхпроводимость. — М.: Педагогика, 1990. — 112 с. — («Ученые — школьнику»).
 Гинзбург В. Л., Левин Л. М. и др. Сборник задач по общему курсу физики. В 5 кн. Под ред. Д. В. Сивухина. Кн. II. Термодинамика и молекулярная физика. — 5-е изд. стер. — М.: Физматлит, 2006. — 176 с.
 Гинзбург В. Л., Левин Л. М. и др. Сборник задач по общему курсу физики. В 5 кн. Под ред. Д. В. Сивухина. Кн. IV. Оптика. — 5-е изд. стер. — М.: Физматлит, 2006. — 272 с.
 Гинзбург В. Л., Левин Л. М. и др. Сборник задач по общему курсу физики. В 5 кн. Под ред. Д. В. Сивухина. Кн. V. Атомная физика. Физика ядра и элементарных частиц. — 5-е изд. стер. — М.: Физматлит, 2006. — 184 с.
''Комментарий: Приведены только книги.''

Публицистика

Интервью

См. также 
 Нобелевские лауреаты из России
 Критерий Гинзбурга
 Теория Гинзбурга — Ландау
 Теория Гинзбурга — Питаевского

Примечания

Литература 
 Книга-альбом «Виталий Лазаревич Гинзбург. К 100-летию со дня рождения» Авторы-составители: В. М. Березанская, М. А. Лукичёв, Н. М. Шаульская. ISBN 978-5-91597-077-8 «Издательство «РМП» – оформление, 2017

 
 
 
 В. Л. Гинзбург. М., 1978 (Материалы к биобиблиографии учёных СССР)

Ссылки 

 
 Автобиография на сайте Нобелевского комитета
 Биография в онлайн-энциклопедии «Кругосвет»
 Биография на сайте Энциклопедии «Лучшие люди России» 
 Виталий Гинзбург (видео) в передаче «Школа Злословия», 12 апреля 2004
 Родословное древо
 Виталий Гинзбург. Академик, лауреат Нобелевской премии на сайте «Человека Года 2005» проекта «Рамблер. Люди года» (ссылка на архив Интернета)
 Биографические сведения на сайте «Всё о Московском университете»

Физики-теоретики России
Физики-теоретики СССР
Физики XX века
Физики XXI века
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели Нижегородского государственного университета
Почётные доктора МГУ
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из России
Члены Международного астрономического союза
Награждённые Золотой медалью имени С. И. Вавилова
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Члены Международной академии астронавтики
Члены президиума Российского еврейского конгресса
Подписавшие «письмо трёхсот»
Народные депутаты СССР от научных обществ
История атеизма
Сотрудники Научно-исследовательского радиофизического института
Члены КПСС
Сотрудники ФИАН
Лауреаты премии Гумбольдта
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Датской королевской академии наук
Члены Европейской академии
Участники советского атомного проекта
Подписавшие «Письмо десяти»
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Долгожители России
Награждённые медалью Мариана Смолуховского
Персоналии:Атеизм
Награждённые Золотой медалью Нильса Бора ЮНЕСКО
Главные редакторы журнала «Успехи физических наук»